Woron (russ. Ворон ‚Kolkrabe‘) steht für:
 Tupolew Woron, Aufklärungsflugzeug des Herstellers Tupolew
 Woron (Ort), Dorf in der kreisfreien Stadt Sudak, Autonome Republik Krim